«Атака лёгкой бригады» (The Charge of the Light Brigade) — стихотворение Альфреда Теннисона, написанное в 1854 году. Посвящено атаке легкой кавалерийской бригады под Балаклавой во время Крымской войны. На момент создания стихотворения Теннисон являлся поэтом-лауреатом Великобритании.

Сюжет 
Стихотворение, опубликованное 9 декабря 1854 года в британской газете «The Examiner», воспевает атакующую бригаду, при этом оплакивая бессмысленность той атаки. Теннисон, согласно воспоминаниям его внука, написал его через несколько минут после того, как прочёл сообщение о сражении в газете «The Times». Как поэт-лауреат, он часто писал стихи о крупных событиях. Поэма сразу же стала очень популярна, и стала известна даже среди солдат в Крыму. Это стихотворение и сейчас входит в школьную программу в Англии.

Перевод Юрия КОЛКЕРА 
 Долина в две мили — редут недалече...
 Услышав: «По коням, вперед!»,
 Долиною смерти, под шквалом картечи,
 Отважные скачут шестьсот.
 Преддверием ада гремит канонада,
 Под жерла орудий подставлены груди —
 Но мчатся и мчатся шестьсот.
 
 Лишь сабельный лязг приказавшему вторил.
 Приказа и бровью никто не оспорил.
 Где честь, там отвага и долг.
 Кто с доблестью дружен, тем довод не нужен.
 По первому знаку на пушки в атаку
 Уходит неистовый полк.
 
 Метет от редута свинцовой метелью,
 Редеет бригада под русской шрапнелью,
 Но первый рассеян оплот:
 Казаки, солдаты, покинув куртины,
 Бегут, обратив к неприятелю спины, —
 Они, а не эти шестьсот!
 
 Теперь уж и фланги огнём полыхают.
 Чугунные чудища не отдыхают — 
 Из каждого хлещет жерла.
 Никто не замешкался, не обернулся,
 Никто из атаки живым не вернулся:
 Смерть челюсти сыто свела.
 
 Но вышли из левиафановой пасти
 Шестьсот кавалеров возвышенной страсти —
 Затем, чтоб остаться в веках.
 Утихло сраженье, долина дымится,
 Но слава героев вовек не затмится,
 Вовек не рассеется в прах.

Реакция 
В 1890 Редьярд Киплинг написал стихотворение Последние из лёгкой бригады, в котором обыгрывается дальнейшее развитие сюжета (спустя тридцать шесть лет после события) поэмы Альфреда Теннисона. В нём последние выжившие ветераны упрекают 80-летнего Теннисона в отсутствии продолжения рассказа об их тяжелой судьбе на родине в старости.

Примечания

Ссылки 
 Автограф стихотворения

Стихотворения Альфреда Теннисона
Стихотворения о войне
Крымская война в литературе
Стихотворения 1854 года